Talgraben ist ein geographischer Name:

Fließgewässer:
 Arnegger Talgraben, rechter Zufluss der Blau bei Arnegg (Blaustein), Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Hammetweiler Talgraben, linker Zufluss des Neckars bei Neckartenzlingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Nattheimer Talgraben, linker Zufluss der Brenz beim Stadtteil Schnaitheim (Heidenheim), Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Nördlicher Talgraben, Auengraben rechts der Ems, beginnt nach der Einmündung Ems-Zuflusses Rhedaer Bach nach Harsewinkel, Kreis Gütersloh, wird ab etwas vor Sparenberg, Stadtteil Dackmar, Sassenberg, Kreis Warendorf Jungferngraben genannt und mündet bei Ewerwand, Stadt Warendorf, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Radelstetter Talgraben, rechter Zufluss der Lone bei Urspring (Lonsee), Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Südlicher Talgraben, Auengraben links der Ems, beginnt nahe der Einmündung des Ems-Zuflusses Ruthenbach bei der Bauerschaft Quenhorn, Gemeinde Herzebrock-Clarholz, Kreis Gütersloh und mündet in den Ems-Zufluss Axtbach in Möhler, Gemeinde Herzebrock-Clarholz, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Talgraben (Amtgraben), rechter Zufluss des Amtgrabens im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Talgraben (Blau) – siehe oben den Eintrag → zum Arnegger Talgraben
 Talgraben (Brenz) – siehe oben den Eintrag → zum Nattheimer Talgraben
 Talgraben (Brigach), rechter Zufluss der Brigach beim Weiler Beckhofen (Gemeinde Brigachtal), Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Talgraben (Elsenz), linker Nebengraben der Elsenz beim Stadtteil Hoffenheim (Sinsheim), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Talgraben (Ems) – zwei Auengräben entlang der Ems; siehe oben den Eintrag → zum Südlichen Talgraben und → zum Nördlichen Talgraben
 Talgraben (Erms), rechter Zufluss der Erms zwischen dessen Papierfabrik und Dettingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Talgraben (Eyach), linker Zufluss der Eyach in Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Talgraben (Laibach), rechter Zufluss des Laibachs (zur Jagst) in Klepsau, Stadt Krautheim, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Talgraben, Oberlaufname vor Weilimdorf des Lindenbach (Glems), dessen Unterlauf Lachengraben ist rechter Zufluss der Glems in Ditzingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Talgraben (Lone) – siehe oben den Eintrag → zum Radelstetter Talgraben
 Talgraben (Meinheimer Mühlbach), linker Zufluss des Meinheimer Mühlbachs bei Kurzenaltheim (Meinheim), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Talgraben (Muckbach), linker Zufluss des Muckbachs nach Heckfeld, Stadt Lauda-Königshofen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Talgraben (Neckar) – siehe oben den Eintrag → zum Hammetweiler Talgraben
 Talgraben (Prien), rechter Zufluss der Prien bei Berg (Aschau im Chiemgau), Landkreis Rosenheim, Bayern
 Talgraben (Scheckenbach), linker Zufluss des Scheckenbachs (zur Aisch) bei Illesheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Talgraben (Schlichem), rechter Zufluss der Schlichem bei Ratshausen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Talgraben (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs nahe Bernau (Waibstadt), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Talgraben (Selz) – zwei Zuflüsse der Selz in Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Talgraben (Selz, Alzey), linker Zufluss zwischen Alzey und Schafhausen, Landkreis Alzey-Worms
 Talgraben (Selz, Friesenheim), linker Zufluss vor Friesenheim, Landkreis Mainz-Bingen
 Talgraben (Setzengraben), rechter Zufluss des Setzengrabens (zum Welzbach, zur Tauber) in Brunntal (Werbach), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Talgraben (Spanger Bach), linker Zufluss des Spanger Bachs (später Auelbach, als Kahlenbach zur Kyll) nahe Gransdorf, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Talgraben (Steinach), linker Zufluss der Steinach nahe dem Fuchshof (Creglingen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Talgraben (Talbach), linker Zufluss des Talbachs (als Amtenhauser Bach zur Donau) nahe Öfingen (Bad Dürrheim), Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Talgraben (Umlach), rechter Zufluss der Umlach bei Awengen, Gemeinde Eberhardzell, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Talgraben (Weggentalbach), rechter Zufluss des Weggentalbachs in der Ortsteilgemarkung von Remmingsheim, Gemeinde Neustetten, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Talgraben (Welplagebach), rechter Zufluss des Welplagebachs beim Stadtteil Marienfeld (Harsewinkel), Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Talgraben (Wieda), rechter Zufluss der Wieda beim Ortsteil Mauderode (Werther), Landkreis Nordhausen, Thüringen

Ortschaft:
 Talgraben (Gemeinde Frohnleiten), Ortsteil von Frohnleiten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:
 Talbach
 Talgrabenbach
 Thaler Graben
 Tiefentalgraben
 Wiesentalgraben